

Sigle 
FBI peut faire référence à :
 Federal Bureau of Investigation, un service fédéral de police et de renseignement américain ;
 Fabulous Bomb Inability, un collectif de graffeurs créé en 1995 ;
 , une équipe de catcheurs de la Extreme Championship Wrestling (notamment).

Titres 

 , mini-série TV diffusée en 1970 réalisée par Ugo Tognazzi ;
 FBI : Fausses blondes infiltrées (Columbia / Revolution Studios), un film de 2004 ;
 FBI : Portés disparus, une série télévisée diffusée de 2002 à 2009 ;
 FBI : Duo très spécial, une série télévisée diffusée de 2009 à 2014 ;
 FBI, une série télévisée créé par Dick Wolf diffusée depuis 2018.

Divers 
 FBI, franchise médiatique de séries télévisées américaines.